Westermark eller Westermarck är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Westermark (1834–1894), svensk skådespelare och teaterdirektör verksam i Finland
 Bengt Westermark (född 1945), cancerforskare, professor
 Edvard Westermarck (1862–1939), finländsk sociolog, filosof och professor
 Ella Westermark (1888–1970), målare, tecknare och konsthantverkare
 Erik Westermark (född 1992), fotbollsspelare
 Frans Westermark (1853–1941), läkare och professor, gynekolog
 Gustaf Edvard Westermark (1836-1911), sjökapten, teaterman m.m.
 Helena Westermarck (1857–1938), finländsk konstnär och författare
 Herbert Westermark (1891–1981), marinöverläkare och seglare
 Jesper Westermark (född 1993), fotbollsspelare
 Karl Johan Westermark (1910–1998), norsk gruvarbetare och fjällförare, känd som Svartiskungen
 Malin Westermark (1888–1972), teckningslärare och målare
 Moa Westermark (född 1989), fotbollsspelare 
 Nils Westermark (1892–1980), läkare, radiolog och seglare
 Otto Edvard Westermark (1797–1849), tonsättare 
 Torbjörn Westermark (1923–2001), kärnkemist, professor

Se även 
 Westermarck-samfundet

Svenska efternamn